

България в квалификациите 
Група 1
 19 октомври 1988 г., 1-1 
 19 октомври 1988 г., 1-3 
 2 ноември 1988 г.,  3-0 
 2 ноември 1988 г.,  1-1 
 26 април 1989 г.,  0-0 
 26 април 1989 г.,  0-2 
 17 май 1989 г.,  1-0 
 17 май 1989 г.,  7-1 
 11 октомври 1989 г.,  4-0 
 11 октомври 1989 г.,  3-0 
 15 ноември 1989 г.,  1-0 
 15 ноември 1989 г.,  3-1 

1990